24. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych - zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 23 marca 1996 roku w Stellenbosch, w Południowej Afryce.

Rezultaty

Seniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorki

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 
 GBRathletics

1996 w lekkoatletyce
1996
Lekkoatletyka w Południowej Afryce
1996 w Południowej Afryce
Stellenbosch